Лукас Кранах: Лукас Кранах Старший (1472—1553) — немецкий художник эпохи Возрождения
 Лукас Кранах Младший (1515—1586) — художник, сын Лукаса Кранаха Старшего
 Лукас Кранах III (1586—1645) — художник, сын Августина Кранаха